Піщанський район:
 Піщанський район — адміністративно-територіальна одиниця Вінницької області України.
 Піщанський район — історична адміністративно-територіальна одиниця спочатку Золотоніської, а згодом Черкаської округи УСРР.
 Піщанський район — історична адміністративно-територіальна одиниця спочатку Молдавської АРСР та згодом Одеської області УСРР.